John Ashe ist der Name folgender Personen:
 John William Ashe (1954–2016), antiguanischer Diplomat bei den Vereinten Nationen